Janet Sosna is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door actrice Lindsay Price.

Janet komt in de serie als de nieuwe secretaresse van de krant de Beverly Beat en werkt dan samen met Steve Sanders en Brandon Walsh.
Op begin komt ze over als een hippe meid die een vrije opvoeding heeft gekregen met een vrije geest vooral wat seks betreft, ze praat er gewoon over zonder verlegenheid.

Tussen haar en Steve hangt veel seksuele spanning en resulteert in dat ze samen intiem worden, ze besluiten alleen seks te hebben zonder dat ze een relatie hebben.
Op een gegeven moment zien ze dat dit niet werkt en besluiten toch aan een relatie te beginnen.

De ouders van Janet zijn hier niet blij mee, die blijken toch minder hip te zijn dan eerst werd voorgesteld. Ze zijn zeer conservatief en houden van oude gebruiken.
Dit houdt in dat Janet met iemand van japanse komaf moet trouwen (omdat de ouders ook van japanse komaf zijn).
Maar Janet is verliefd op Steve en gaat met hem verder, dit houdt wel in dat ze thuis weg moet en ze gaat bij Steve inwonen.
Na een tijd komt Janet erachter dat ze zwanger is en weet niet of ze dit aan Steve moet vertellen. Uiteindelijk vertelt ze dit hem en hij is hier op het eerste gezicht niet blij mee.
Maar als hij aan het idee gewend is vraagt hij Janer ten huwelijk en ze zegt eerst nee omdat ze denkt dat hij dit uit schuld gevoel doet, maar als hij aanhoudt dan zegt ze toch ja.

Na hun huwelijk wordt hun dochter geboren Madeline. De bevalling gaat niet helemaal vlekkeloos maar ze redt het toch en gaan samen naar hun huis.

Op het eind van de serie kan Steve zijn krant verkopen, Janet blijft daar werken en Steve wordt huisman. Dit bevalt haar op het begin goed, maar maakt dan zo'n lange dagen dat ze de opvoeding van haar dochter moet missen.
Dit begint haar steeds zwaarder te vallen, daarom besluit Steve een nieuwe krant samen te beginnen zodat ze meer bij de opvoeding kan zijn.

Sosna, Janet